Ташкент-Сити (Международный деловой центр «Tashkent City», МДЦ «Tashkent City»; ) — строящийся деловой центр в Ташкенте. Расположен в Шайхантахурском районе, между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор и Фурката и проспектом Ислама Каримова.

В рамках МДЦ «Tashkent City» создаётся зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг. Управляющей компанией проекта МДЦ «Ташкент-Сити» выступает Дирекция «Tashkent City».

Строительство ведётся на месте снесённых махаллей (кварталов) Олмазор и Укчи, на территории общей площадью 80 га. Это самый крупный единовременный строительный проект на территории Узбекистана. Строительство проекта ведётся на финансовые вливания частных инвесторов.

Коммерческая концепция проекта разработана американской компанией Cushman & Wakefield.

Из 8 проектов будущего делового центра была выбрана концепция, предложенная турецкой архитектурной компанией Tabanlıoğlu Architects.

История 
В 2006 году территория, ограниченная проспектом Навои, улицами Фурката, Батыра Закирова и Узбекистанской, была выделена узбекско-корейскому СП «Jisong Korea Industrial» под строительство комплекса «Новый город». Комплекс, который планировалось возвести к 2016 году, должен был включать в себя жилые дома, здания высотой до 24 этажей, пруды, рекреационные зоны и прочие сооружения. Организация взяла на себя обязательства по предоставлению компенсации собственникам недвижимости на территории махаллей «Алмазар», «Укчи» и «Чакар». В итоге с подлежавшей расчистке территории было расселено лишь часть жителей, а проект остался нереализованным.

Планы создания делового центра «Tashkent City» впервые были публично озвучены кандидатом на должность президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 24 ноября 2016 года во время встречи с избирателями Ташкента в рамках предвыборной кампании.

Работы по подготовке концепции международного делового центра велись 8 месяцев. В итоге, из 7 представленных концепций, 2 были взяты за основу проекта.

28 июля 2017 года было принято постановление правительства о создании МДЦ «Tashkent City». Дирекцию по строительству комплекса впоследствии возглавил Джахонгир Артыкходжаев.

Строительные работы начались в середине октября 2017 года, тогда же стало известно о планируемых сносах на месте будущего комплекса.

В итоге были снесены:
 расселявшиеся с 2015 года жилые дома в махаллях «Укчи» и «Олмазор», разговоры о сносе которых шли с 50-х годов XX века;
 здание Республиканского дома кино, построенного в 1982 году по проекту архитектора Рафаэля Хайрутдинова;
 здание управления Ташкентского метрополитена (предприятие расположилось по этой же улице в 9-этажном здании);
 здание Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана (переехало);
 здание Республиканского центра детского художественного творчества «Баркамол авлод» (бывшего Дворца пионеров и школьников имени В. И. Ленина);
 банкетный зал «Ezidiyor». В качестве компенсации с баланса городского хокимията его владельцу был передан ресторан «Sayohat».

8 мая 2018 года Дирекцию по строительству возглавил Шерзод Хидоятов.

Проект 
Проект поделён на 8 участков — лотов.

Таблица участков

Объекты

Gardens Residence 

Комплекс состоит из 9 жилых зданий.

На территории комплекса расположен детский сад «Invento International School», спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, хаммамом и фитнес-кафе, супермаркеты. Первые этажи блоков используются в качестве торговых площадей.

Central Plaza 

На территории лота находятся 4-х этажный shopping-mall, а также 5 многофункциональных высоток класса «А». Из них:

 3 здания по 21 этажей (высотой 75 метров). В них расположатся офисы, торговые центры, оздоровительные комплексы, бассейн, фитнес-центр, кафе и рестораны.
 2 здания по 20 этажей. Представляют собой элитные высокотехнологичные апартаменты системы «Умный дом». Отель с апартаментами Park Inn by Radisson Tashkent City Hotel & Apartments.

Hyper Partners Center 

На этой территории размещёны:

 Крупнейший ТЦ в Узбекистане, 5-этажный «Tashkent Mall», общей площадью 224914 м²
 31-этажное (128 м.) здание пятизвёздочной гостиницы под брендом Marriott
 30-этажная (119 м.) жилая резиденция
 29-этажный (115 м.) бизнес-центр класса A

Внутри ТРЦ оборудован выход на станцию метро Пахтакор.

Nest One

Конгресс-холл и гостиница Hilton 

Здание Конгресс-холла и Гостиницы Hilton, соединены между собой мостом. Интерьер и схему расположения залов в сооружении Конгресс-холла разработали специалисты архитектурного бюро Metex Design Group (Турция).

Строительство было завершено в октябре 2019 года.

Hilton — пятизвёздочная, 21-этажная гостиница, высотой 95,4 метров. Включает в себя 258 номеров (из них 8 — президентских люксов).

Финансовый центр 

Крупнейший в Узбекистане финансовый центр, где будут находиться головные офисы ведущих банковских учреждений Узбекистана, бизнес-офисы класса «А». Здания высотой до 33 этажей.

Boulevard Residence 

Европейский бульвар с элементами национальной архитектуры.

Состоит из девяти семиэтажных зданий, между которыми прогулочная зона — бульвар. Среди зданий — жилые дома премиум-класса, гостиница «Holiday Inn» от «Intercontinental Hotels Group» и бизнес центр.

Tashkent City Park

Чрезвычайные происшествия 
 27 октября 2019 года с восьмого этажа строящегося дома выпал рабочий.

См. также 
 Список самых высоких зданий Узбекистана

Примечания

Ссылки 
 Сайт Международного делового центра Tashkent City
 Nest One, Лот 4

Деловые кварталы
Здания и сооружения Ташкента
Экономика Ташкента
Появились в 2010-е годы в Узбекистане
Небоскрёбы в Азии